Nombela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Nombela (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Nombela (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar